Příjmení Vrbenský či Vrbenská má více nositelů:

 Bohuslav Vrbenský (1882–1944), český stomatolog, novinář a politik
 Františka Vrbenská (* 1952), česká spisovatelka žánru sci-fi a fantasy
 Michael Vrbenský (* 1999), český profesionální tenista

související
 Vrbenský (jezero), vodní plocha vzniklá na místě bývalého uhelného dolu Vrbenský

Česká příjmení